Frikart ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Frikart (1922–2014), französischer Weihbischof
 Johann Jakob Frikart (1769–1845), Schweizer Theologe, Bibliothekar und Lokalhistoriker